Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kra“ beginnt.

Kra 



 Kra, Bryna (* 1966), US-amerikanische Mathematikerin
 Kra, Irwin (* 1937), US-amerikanischer Mathematiker